Футбольная лига в сезоне 1999/2000 — 102-й сезон Футбольной лиги Англии. Победителем Первого дивизиона стал Чарльтон Атлетик, Второго — Престон Норт Энд, а Третьего — Суонси Сити.

Итоговые турнирные таблицы

Первый дивизион

Плей-офф

Второй дивизион

Плей-офф

Третий дивизион

Плей-офф

Ссылки 
 Футбольная лига Англии 1999/00 на сайте RSSSF.com

1999
Футбол в Англии в сезоне 1999/2000
Спорт в Великобритании в 1999 году
Спорт в Великобритании в 2000 году
Футбол в Европе в 1999 году
Футбол в Европе в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000